bronsgriendhaantje
 lang griendhaantje
 populierengriendhaantje
 rond griendhaantje